Skerra ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Skerra (* 1961), deutscher Biochemiker
 Horst Skerra (* 1930), deutscher NVA-Offizier
 Kay Skerra (* 1971), deutscher Komponist